Último álbum del grupo Británico Mike and the Mechanics. Fue publicado en 2014 y es un doble CD que incluye éxitos y rarezas del grupo.

Lista de canciones

CD1
 Silent running (On Dangerous Ground)
 All I need is a miracle
 The living years
 Word of mouth
 Over my shoulder
 A beggar on a beach of gold
 Another cup of coffee
 Now that you've gone
 Taken in
 Nobody's perfect
 Everybody gets a second chance
 Nobody knows
 Seeing is believing
 A time and place
 Whenever I stop
 Reach out (Touch the sun)
 Try to save me
 When my feet don't touch the ground  

CD 2
 One by one
 Nobody told me
 I think I've got the message
 Too many friends
 You never change
 Always the last to know
 You don't know what love is
 Boys at the front
 Perfect child
 My crime of passion (Acoustic Version)
 Little boy
 Help me
 Revolution
 I get the feeling (Live)
 Taken in (Live)
 Word of mouth (East West Mix)
 Too far gone

Enlaces externos
Revisión (en inglés), página no-oficial

Álbumes de 2004
Álbumes en inglés
Álbumes de Mike and the Mechanics